Xerxes se refiere a:

 Jerjes, nombre de dos reyes de la antigua Persia y de otros reyes de la Antigüedad.
 Il Xerse, ópera de Cavalli (1654).
 Serse (también conocida como Xerxes), tres óperas, respectivamente de Cavalli (1654), Bononcini (1694) y Händel (1738).
 Xerxes, compositor noruego de música electrónica.
 Xerxes, programa de televisión sueco.
 XerxesDZB, equipo de fútbol de los Países Bajos.
 El género de la familia Asteraceae llamado Xerxes.